Nättjärn kan syfta på
Nättjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun,  (6,26 ha)
Nättjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Nättjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (26,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn